HMS Emerald può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Emerald (1795) – vascello
HMS Emerald (D66) – incrociatore della Classe Emerald